Гримо́, Ґрімо () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 185 км на південний схід від Парижа, 90 км на північний захід від Діжона, 36 км на південний схід від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 60 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 133,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Гримо на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Гримо на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна